Лен може да се отнася за:

 Лен (Linum), род растения от семейство Ленови
 Културен лен (Linum usitatissimum), вид растения
 Лен (плат), текстилен материал, произвеждан от културния лен
 Лен (териториална единица), административно териториална единица в Швеция
 Лен (поземлено владение), феодално владение в Западна Европа и Османската империя